César Augusto Arias, futbolista colombiano.
 César Arias, político argentino.